Lüda () ist die historische Bezeichnung für eine Hafenstadt in der chinesischen Provinz Liaoning an der Südwestspitze der Liaodong-Halbinsel.

Die Stadt entstand 1950 aus dem Zusammenschluss der Städte Lüshun (=Port Arthur), Dalian und Jinzhou, wobei der Name aus den Anfangssilben der beiden größten dieser Städte gebildet wurde.

Der so zu einer Millionenstadt zusammengewachsenen Metropole kam aufgrund ihrer Lage eine große strategische Bedeutung zu, da sie den Eingang zum nordchinesischen Golf von Bohai kontrollierte. 1981 entschloss man sich aber wieder, die Städte verwaltungsmäßig voneinander zu trennen. Inzwischen sind alle drei ursprünglichen Städte zur bezirksfreien Stadt Dalian vereinigt worden.

Sohn des Ortes 
 Wladimir Kutz (* 1947), Übersetzer

Siehe auch 
Dalian
Lüshunkou

Ort in Liaoning